Classement par ordre alphabétique du prénom
 John McEntire (1970-), musicien américain ;
 Reba McEntire (1955-), chanteuse, actrice et productrice américaine.